Denis Dawydow ist der Name folgender Personen:

* Denis Alexejewitsch Dawydow (* 1995), russischer Fußballspieler
 Denis Wassiljewitsch Dawydow (1784–1839), russischer Offizier